Gouvernement de Saint-Pétersbourg peut désigner :

Gouvernement de Saint-Pétersbourg (1721-1917) : une subdivision administrative de l'Empire russe jusqu'en 1914

Gouvernement de Saint-Pétersbourg (1917-) : le gouvernement de l'administration de la ville de Saint-Pétersbourg depuis 1917